Воскресе́нка () — село у складі Теренкольського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр Воскресенського сільського округу.

Населення — 477 осіб (2009; 964 у 1999, 1183 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 50 %;
 казахи — 26 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Теренкольського району
Села Павлодарської області